Frade, tipo de religioso também chamado de "freire"
Freire (sobrenome)

Localidades 
Freire (Chile), comuna chilena

Desambiguações de sobrenomes